Місячний сарос 154 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що сходить. Вона почнеться 10 травня 2237 року, коли Місяць ледь торкнеться північного краю земної півтіні, і завершиться 16 червня 3499, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія міститиме 71 затемнення (43 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія міститиме 25 повних затемнень від 22 жовтня 2507 до 10 липня 2940, 8 часткових перед повними від 26 липня 2363 до 9 жовтня 2489 і 8 часткових після повних від 22 липня 2958 до 6 жовтня 3084.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 34-е, яке відбудеться 6 травня 2832 і триватиме 103,9 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 154 

Місячні сароси